(41 Aquilae) – chiamata anche Al Thalimain Posterior, stella di magnitudine +4,35
  (16 Aquilae) – chiamata anche Al Thalimain Prior, stella di magnitudine +3,42